Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1966 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 21 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Judy Tegart et Tony Roche battent Robyn Ebbern et Bill Bowrey en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1966
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 1966
Compétition de tennis à Sydney
Janvier 1966